La princesa Leonor de Bélgica (Eléonore Fabiola Victoria Anne Marie; Anderlecht, Bélgica, 16 de abril de 2008) es la última y segunda hija de los cuatro hijos de los actuales reyes de los belgas, Felipe y Matilde. Es, por lo tanto, nieta del anterior rey de Bélgica, Alberto II. Por nacimiento es también una princesa de Bélgica y miembro de la casa real de dicho país (Sajonia-Coburgo-Gotha). Actualmente es la cuarta en la línea de sucesión al trono de Bélgica, por detrás de sus hermanos mayores (Isabel de Brabante, Gabriel y Manuel de Bélgica).

Biografía

Nacimiento 
La princesa nació a las 04:50 en el Hospital Erasmus en Anderlecht. Pesó 3.2 kg y midió 50 cm de largo al nacer.

Bautizo 
Fue bautizada el 14 de junio de 2008 en la capilla del Castillo de Ciergnon por el cardenal Godfried Danneels de la Arquidiócesis de Bruselas.

Sus madrinas fueron la princesa Victoria de Suecia y la princesa Clara de Bélgica y su padrino Sebastien von Westphalen zu Fürstenberg.

Nombres 
-Leonor porque a sus padres les gustaba.

-Fabiola por su tía abuela Fabiola de Bélgica.

-Victoria por su madrina la Princesa Victoria de Suecia.

-Ana por su abuela materna Ana d'Udekem d'Acoz.

-María por la Virgen María.

Antepasados

Referencias 

Nobles de Bélgica del siglo XXI
Casa de Sajonia-Coburgo-Gotha
Príncipes de Bélgica
Niños de la realeza
Familia Real Belga